Переясловка— село в Рыбинском районе Красноярского края, административный центр  и единственный населенный пункт Переясловского сельсовета.

География 
Находится в примерно в 43 километрах по прямой на юг-юго-восток от районного центра город Заозёрный.

Климат 
Климат резко континентальный. Зима суровая, средние температуры января составляют –19—21 °С, критические — от –45 до –52 °С. Лето преимущественно жаркое, солнечное, со средними температурами июля +19—25 °С, максимальные: +34—38 °С.

История
Село основано в 1894 году. Первоначально оно было названо Переяславка. В 1926 году было учтено 2104 жителя, преимущественно украинцев.

Население  
Постоянное население составляло 1411 человек в 2002 году (94% русские),  1255 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)